Promin ist:

 ein Arzneistoff, siehe Promin

 der Name mehrerer ukrainischer Orte (ukrainisch ; russische Entsprechung /Promin)  in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Promin (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Promin (Solone)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Promin (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Promin (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Promin (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Promin (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Promin (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Promin (Luzk)